désigne :

 Nemaha, une ville de l’Iowa ;
 Nemaha, une ville du Nebraska.

 Deux comtés portent ce nom :
 Comté de Nemaha, un comté situé dans l'État du Kansas ;
 Comté de Nemaha, un comté situé dans l'État du Nebraska.

Homonymie de toponyme